Il detentore del titolo Don Budge non ha partecipato a quest'edizione del torneo.

Bobby Riggs ha battuto in finale Elwood Cooke per 2-6 8-6 3-6 6-3 6-2.

Teste di serie
 Bunny Austin (quarti di finale)
 Bobby Riggs (Campione)
 Don McNeill (secondo turno)
 Franjo Punčec (semifinali)
 Henner Henkel (semifinali)
 Elwood Cooke (finale)
 Roderich Menzel (secondo turno)
 Ignacy Tloczynski (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note
 Barrett, J.: Wimbledon: The Official History of the Championships. Harper Collins Publishers, London 2001, ISBN 978-0007117079, S. 322

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1939